А́лвин Ка́рл Пла́нтинга (, также встречается написание Элвин; род. 15 ноября 1932 года, Анн-Арбор, Мичиган, США) — американский философ. Получил широкую известность благодаря своим работам, в которых теологические проблемы рассматриваются с позиций аналитической философии. Создатель .

Биография 
Родился 15 ноября 1932 года в Анн-Арборе штата Мичиган в семье голландских эмигрантов кальвинистского исповедания.

В 1954 году получил степень бакалавра гуманитарных наук в .

В 1955 году получил степень магистра гуманитарных наук в Мичиганском университете.

В 1958 году получил степень доктора философии в Йельском университете.

В 1958—1963 годах — профессор Университета Уэйна.

В 1963—1982 годах и с 2010 года — профессор .

В 1982—2010 годах — профессор Университета Нотр-Дам.

В 1992 году философ посетил Россию, выступив с лекциями в Москве и Новосибирске.

Награды и звания 
С 1981 по 1982 гг. Плантинга занимал пост президента Западного дивизиона Американской философской ассоциации, а с 1983 по 1986 гг. был президентом Общества христианских философов.

В 2017 году Плантинга был удостоен Темплтоновской премии.

Основные идеи 
В течение долгой академической карьеры Плантинга внес значительный вклад в различные области философского знания: в религиозной эпистемологии, свободы воли, проблемы зла, природы Бога, концепции христианской философии. Особенное место в его творчестве занимает Sensus divinitatis —  врождённое ощущение божественности.

Оценки 

Ещё в 1980 году журнал «Time» охарактеризовал этого автора как «ведущего мирового протестантского философа», а в 2001 году на страницах журнала «» он был назван «не только лучшим христианским философом своего времени», но и «наиболее значительным философом среди всех направлений».

Награды 

 Стипендия Гуггенхайма (1971)
 Почётный доктор Университета Глазго (1982)
 Distinguished Alumni Award Калвин-колледжа (1986)
 Почётный доктор Норс-Парк колледжа (1994)
 Почётный доктор Амстердамского свободного университета (1995)
 Темплтоновская премия (2017)

Сочинения

Книги 
 Faith and Philosophy, (ed) Eerdmans, 1964
 The Ontological Argument, (ed) Doubleday, 1965
 , Cornell University Press, 1967
 The Nature of Necessity, Oxford University Press, 1974
 God, Freedom and Evil, Harper Torchbook, 1974
 Does God Have a Nature? , 1980
 Faith and Rationality (ed. with Nicholas Wolterstorff), , 1983
 The Twin Pillars of Christian Scholarship; the Henry Stob Lectures (Grand Rapids, MI: Calvin College: l989) (pamphlet)
 Warrant: the Current Debate (New York: Oxford University Press, 1993)
 Warrant and Proper Function (New York: Oxford University Press, 1993)
 Essays in Ontology (Oxford University Press)
 The Analytic Theist: A Collection of Alvin Plantinga’s Work in Philosophy of Religion, ed. James Sennett (Grand Rapids: Eerdmans)
  (2000).

Статьи 
 "Dooyeweerd on Meaning and Being, " Reformed Journal (1958)
 «An Existentialist’s Ethics»  (1958)
 "Things and Persons, "  (1960)
 «A Valid Ontological Argument?»  (1961)
 "The Perfect Goodness of God, "  (1961)
 "It’s Actual, So It Must Be Possible, "  (1961)
 "Analytic Philosophy and Christianity, "  (1963)
 "Necessary Being, " Faith and Philosophy, ed. A. Plantinga (Eerdmans, 1964)
 "A Comment on the Strategy of the Skeptic, " Faith and the Philosophers, ed. J. Hick (1965)
 "The Free Will Defense, " Philosophy in America, ed. Max Black (Cornell University Press, 1965)
 «Comments on Paul Ziff’s 'The Simplicity of Other Minds'», Journal of Philosophy, 62 (1965) 585—587.
 "On Being Honest to God, " Reformed Journal (1966)
 "Radical Theology and the Death of God, " Reformed Journal (1966)
 "Induction and Other Minds, " Review of Metaphysics (1966)
 "Kant’s Objection to the Ontological Argument, " Journal of Philosophy (1966)
 "Pike and Possible Persons, " Journal of Philosophy (1966)
 "Norman Malcolm, " Encyclopedia of Philosophy (1967)
 «Induction and Other Minds II,»  (1967)
 "The Death of God, " Reformed Journal (1967)
 "De Re et De Dicto, " Nous (1969)
 «Why Climb Mountains?,» Reformed Journal (1969)
 "World and Essence, " Philosophical Review (1970)
 "The Incompatibility of Freedom and Determinism, "  (1970)
 "What George Could Not Have Been, " Nous (1970)
 "Christians, Scholars and Christian Scholars, " The Banner (1971)
 «Which Worlds Could God Have Created?,» Journal of Philosophy (1973)
 «Transworld Identity of Worldbound Individuals?,» in Logic and Ontology, ed. Milton Munitz (New York University Press, 1973)
 "Aquinas, " Reformed Journal (1974)
 "Our Reasonable Service, " The Banner (1974)
 "Aquinas on Anselm, " in God and the Good, ed. C. Orlebeke and L. Smedes (Eerdmans, 1975)
 "On Mereological Essentialism, "  (June, 1975)
 "Existence, Necessity & God, "  (1976)
 "Necessary & Essential Existence, "  (1976)
 "Possible Worlds, " BBC Talk Spring, 1976; published in the BBC magazine, The Listener (May, 1976)
 "Reply to Henry, " Philosophical Books (January, 1977)
 "Actualism and Possible Worlds, " Theoria (1977)
 "The Boethian Compromise, " American Philosophical Quarterly (1978)
 "The Probabilistic Argument from Evil, "  (1979)
 «Is Belief in God Rational?» in Rationality and Religious Belief, ed. C. Delaney, (University of Notre Dame Press, 1979)
 "De Essentia, " Grazer Philosophische Studien (1979)
 "Transworld Identity or World Bound Individuals, " in The Possible and the Actual, ed. Michael Loux (Cornell University Press, 1979)
 "The Reformed Objection to Natural Theology, " Proceedings of the American Catholic Philosophical Association (1980)
 «Is Belief in God Properly Basic?» Nous (Spring, 1981)
 «The Case of Kant» in Introductory Philosophy, ed. Jack Rogers (1981)
 "Rationality & Religious Belief, " in Contemporary Philosophy of Religion, ed. S. Cahn & D. Shatz (Oxford, 1981)
 "Tooley and Evil, "  (1981)
 "On Reformed Epistemology, " Reformed Journal (1982)
 "How to be an Anti-Realist, " Presidential Address to the Western Division of the American Philosophical Association in Proceedings of the American Philosophical Association (1982)
 "Reply to the Basinger Brothers, " Journal of Process Philosophy (1982)
 «Guise Theory» in Agent, Language and the Structure of the World, ed. J. Tomberlin (Hackett, 1983)
 «Hector Castaneda» in Agent, Language and the Structure of the World ed J. Tomberlin (Hackett, 1983)
 "The Reformed Objection Revisited, " Christian Scholars Review (1983)
 "On Existentialism, "  (July, 1983)
 "Reason and Belief in God, " Faith and Rationality, ed. A. Plantinga and N. Wolterstorff (Eerdmans, 1983)
 "Advice to Christian Philosophers, " published by the University of Notre Dame and in Faith and Philosophy I, 3 (July, 1984).
 «Modern Philosophy and the Turn to Belief in God» in The Intellectuals Speak Out About God, ed. Roy Varghese (Regnery, 1984)
 Intellectual Autobiography and Reply to Critics in Alvin Plantinga, ed. James Tomberlin and Peter van Inwagen (Dordrecht: D. Reidel, 1985)
 "On Taking Belief in God as Basic, " in Religious Experience, Religious Belief, ed J. Runzo and Craig Ihara (Lanham, MD: University Press of America, l986)
 «Coherentism and the Evidentialist Objection to Theistic Belief», in Rationality, Religious Belief, and Moral Commitment, ed. William Wainwright and Robert Audi (Ithaca: Cornell University Press, 1986)
 "On Ockham’s Way Out, "  (l986)
 «Is Theism Really a Miracle?»,  (l986)
 «Epistemic Justification», Nous (l986)
 «Two Concepts of Modality», (Abstract) Journal of Philosophy (1986)
 «The Foundations of Theism: A Reply»,  (l986)
 «Two Concepts of Modality: Modal Realism and Modal Reductionism», in Philosophical Perspectives, I, Metaphysics, 1987, ed. James Tomberlin (Atascadero: Ridgeview Publishing Co., l987)
 «Sheehan’s Shenanigans» Reformed Journal (April, l987)
 «Justification and Theism»,  (special issue edited by Alvin Plantinga, Oct., l987)
 «Reply to Timmer», Reformed Journal (Sept., 1987)
 «Chisholmian Internalism», in Philosophical Analysis: a Defense by Example, ed. David Austin (Dordrecht: D. Reidel, l988)
 «Method in Christian Philosophy: a Reply»,  (April, 1988)
 «Positive Epistemic Status and Proper Function» in Philosophical Perspectives 2, Epistemology, 1988, ed. James Tomberlin (Atascadero: Ridgeview Publishing Co., l988)
 «Epistemic Probability and Evil», in Archivo di Filosofia, ed. Marco Olivetti (Rome: Cedam, l988)
 «Ad de Vries», The Christian Scholar’s Review (1989)
 «The Ontological Argument» and «Essentialism», Handbook of Ontology
 «Justification in the Twentieth Century», Philosophy and Phenomenological Research, vol. L, Supplement (Fall, 1990)
 "Actuality, Truth and Truth in, " in an Italian journal
 «When Faith and Reason Clash: Evolution and the Bible», The Christian Scholar's Review (September, 1991)
 «Science, Neutrality, and Biblical Scholarship; a Reply to McMullin, Pun and Van Till», The Christian Scholar’s Review (September, 1991)
 «Ad Robbins», Journal of the American Academy of Religion (1991)
 «Ad Walls», Philosophy and Phenomenological Research (fall 1991)
 «Warrant and Designing Agents: a Reply to James Taylor»,  64 (1991)
 "The Prospects for Natural Theology ",  vol 5 Philosophy of Religion, 1991, ed. James Tomberlin (Atascadero: Ridgeview Publishing Co., l991)
 «Belief in God» in Introduction to Philosophy, ed. R. Boylan (Harcourt, Brace and Jovanovich, 1992)
 «An Evolutionary Argument Against Naturalism», Logos (1992)
 «Divine Knowledge» in Christian Perspectives on Religious Knowledge, ed. C. Steven Evans and Merold Westphal (Grand Rapids: Eerdmans, 1993)
 «Augustinian Christian Philosophy», The Monist , 75, no. 3 (July 1992) pp. 291—320.
 «Why We Need Proper Function», Nous (March, 1993)
 «Truth, Omniscience and Cantorian Arguments: an Exchange», , 70 (August, 1993)
 «Evolution and the Catholic Character», Common Sense (April, 1993)
 «A Christian Life Partly Lived» in Philosophers Who Believe, ed. Kelly Clark (Downer’s Grove: InterVarsity Press, 1993)
 «Epistemology of Religious Belief», «Agnosticism» and «Dogmatism», in A Companion to Epistemology, ed. Ernest Sosa and Jonathan Dancy (Oxford: Blackwell, Ltd., 1993)
 «On Christian Scholarship», in The Challenge and Promise of a Catholic University, ed. Theodore Hesburgh (Notre Dame and London: , 1994)
 «Reliabilism, Analyses and Defeaters», Philosophy and Phenomenological Research, Vol. LV, No. 2 (June, 1995) pp. 427—464
 «Christian Philosophy at the End of the 20th Century», in Christian Philosophy at the Close of the Twentieth Century, ed. Sander Griffioen and Bert Balk (Kampen: Kok, 1995) pp. 29-53
 «What is the Question?» , vol. XX 1995
 «On Being Evidentially Challenged», in The Evidential Argument from Evil, ed. Daniel Howard-Snyder (Bloomington: Indiana University Press, 1996)
 «Dennett’s Dangerous Idea» Books and Culture, May-June, 1996
 «Methodological Naturalism?», in Facets of Faith and Science, ed. J. van der Meer (Lanham, MA: University Press of America, 1996)
 «Pluralism: A Defense of Religious Exclusivism», ed. Thomas Senor, (Cornell University Press, forthcoming)
 «Pantheism», «Essence and Essentialism», «Haecceity», and «Natural Theology», in A Companion to Metaphysics, ed. Ernest Sosa and Jaegwon Kim (Oxford: Blackwell, Ltd., forthcoming)
 «Arguments for the Existence of God», and «Religion and Epistemology», in Routledge Encyclopedia of Philosophy (New York: Routledge, forthcoming)
 Reply to Bill Hasker in the ASA journal
 «Science: Duhemian or Augustinian?»,  (forthcoming)
 «Naturalism Defeated» not committed for publication
 «What’s the Problem?» to appear in a collection of essays in Chinese, and another in Polish
 «Reid, Hume and God» not committed for publication
 «Preface» in Dios Y el Mal; La Defensa del Teísmo Frente al problema del mal según Alvin Plantinga by Francisco S. Conesa Ferrer, forthcoming (Pamplona: University of Navarre Press)
 «Respondeo» in Warrant in Contemporary Epistemology: Essays in Honor of Plantinga’s Theory of Knowledge, ed. Jonathan Kvanvig (Savage, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1996).

Переводы на русский язык 
 Плантинга А. К. Конфуз Докинза: натурализм ad absurdum. Перевод А. А. Морковина.
 Плантинга А. К.Эволюционный аргумент против натурализма. Перевод М. А. Гринзайда.
 Плантинга А.К. Бог, свобода и зло. — Новосибирск: Наука, 1993. ISBN 5020307173

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 
 
 
 
 
 на других языках
 Mascrod Keith. Alvin Plantinga and Christian Apologetics. — Wipf & Stock. 2007.
 Knowledge and Reality: Essays in Honor of Alvin Plantinga. Edited by Thomas Crisp, Matthew Davidson, David Vander Laan. Dordrecht: Springer. 2006.
 Dewey J. Hoitenga. Faith and Reason From Plato to Plantinga: An Introduction to Reformed Epistemology. — Albany: State University of New York Press. 1991. — ISBN 978-0791405918.
 Alvin Plantinga, ed. James Tomberlin and Peter van Inwagen (Dordrecht: D. Reidel, 1985)
 Thomistic Papers IV, ed. Leonard Kennedy (Notre Dame: , 1988)
 Parsons, Keith, God and the Burden of Proof (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1989)
 Hoitenga, Dewey, From Plato to Plantinga: an Introduction to Reformed Epistemology (Albany: State University of New York Press, 1991)
 Sennett, James, Modality, Probability, and Rationality: A Critical Examination of Alvin Plantinga’s Philosophy (New York: P. Lang, 1992)
 McLeod, Mark S., Rationality and Thesitic Belief: an Essay on Reformed Epistemology (Ithaca: Cornell University Press, 1993)
 Rational Faith, ed. Linda Zagzebski (Notre Dame: , 1993)
 Claramunt, Enrique R. Moros, Modalidad y esencia: La metaphysica de Alvin Plantinga (Pamplona: , 1996)
 Kvanvig, Jonathan (ed), Warrant in Contemporary Epistemology: Essays in Honor of Plantinga’s Theory of Knowledge (Savage, Maryland: Rowman & Littlefield, 1996)
 Ferrer, Francisco S. Conesa, Dios Y el Mal; La Defensa del Teísmo Frente al problema del mal según Alvin Plantinga, (Pamplona: )

Ссылки 
 Философ, воскресивший Бога 
 Плантинга Алвин в Русском журнале
 Беседа с Алвином Плантингой // Вопросы философии. — 1994. — № 1.
 Дмитрий Узланер. Против «нового атеизма» (интервью с Алвином Плантинга) // Русский журнал, 09.08.11
 
 Plantinga's Curriculum Vitae
 Virtual Library of Christian Philosophy a collection of some of Plantinga's papers
 Papers by Plantinga Extensive collection of online papers.
 Interviews from the PBS program 
 "The Dawkins Confusion", Plantinga's review of Richard Dawkins's The God Delusion from Books and Culture magazine
 Alvin Plantinga's spiritual autobiography
 Warrant: The Current Debate Plantinga's , and volume 1 of his Warrant trilogy.
 Warrant and Proper Function Plantinga's Gifford Lecture, and volume 2 of his Warrant trilogy.
 Warranted Christian Belief, full electronic text of volume 3 of his  Warrant trilogy.
 Daniel C. Dennett and Alvin Plantinga, Science and Religion: Are They Compatible? (Oxford University Press, 2011)

Философы-аналитики
Президенты отделений Американской философской ассоциации
Преподаватели Университета Кальвина
Преподаватели Университета Уэйна
Преподаватели Университета Нотр-Дам
Доктора философии
Авторы энциклопедий и словарей
Президенты Общества христианских философов